Правителство на Константин Стоилов може да се отнася за:

 Правителство на Стоилов (1887)
 Правителство на Стоилов (1894)
 Правителство на Стоилов (1894–1899)